Torosso peut désigner :
 Torosso, la commune du département de Karangasso-Sambla au Burkina Faso ;
 Torosso, la commune du département de Kassoum au Burkina Faso.

Homonymie de localités